Le Baro (ou Upeno) est une rivière du sud-ouest de l'Éthiopie.
Baro est une sous-préfecture de Guinée
 Baro cratère martien

Patronyme 

 Amparo Baró (1937-2015), actrice espagnole.
 Balthazar Baro (1596-1650), écrivain français.
 Carlota Baró (1989-), actrice espagnole.
 Emília Baró i Sanz (1884-1964), actrice espagnole.
 Fodé Baro (1976-), chanteur et producteur de musique guinéen.
 Joaquim Veà Baró (1958-2016), scientifique et primatologue catalan.
 Josep Tapiró i Baró (1836-1913), peintre espagnol.
 Justin Damo Baro (1952-), économiste et homme politique burkinabé.
 Romário Baró (2000-), footballeur portugais.
 Sonni Baro, souverain de l'Empire songhaï.

Voir aussi 
 Baró de Viver (métro de Barcelone)